Rips bezeichnet:
 Stoff, der in Ripsbindung gewebt ist
 Zigaretten-Jointpapier, das an einer Rolle aufgewickelt ist, siehe Joint
 RiPS, RNA-induzierte pluripotente Stammzellen

Rips ist der Familienname folgender Personen:
 Eliyahu Rips (* 1948), israelischer Mathematiker
 Franz-Georg Rips (* 1949), Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes
 Piret Rips (* 1965), estnische Komponistin

RIPS ist außerdem die Abkürzung für:
 Räumliches Informations- und Planungssystem, zentrale Geodatenmanagement-Komponente des Umweltinformationssystems Baden-Württemberg 

Siehe auch:

RIPS